Castello di Porrona se cerchi l'omonimo castello nel comune di Cinigiano (GR)
Pieve di San Donato a Porrona se cerchi l'omonima chiesa nel comune di Cinigiano (GR)